Gwary podlaskie (polskie)
 Gwary podlaskie (ukraińskie)